Siang-čou může být:

 Siang-čou (Chu-pej) – městský obvod v městské prefektuře Siang-jang v provincii Chu-pej;
 Siang-čou (Kuang-si) – okres v městské prefektuře Laj-pin v autonomní oblasti Kuang-si;
 Siang-čou (Kuang-tung) – městský obvod v městské prefektuře Ču-chaj v provincii Kuang-tung.